Die Soldaten bezeichnet:

 Die Soldaten (Drama), Drama von Jakob Michael Reinhold Lenz (1776)
 Die Soldaten (Film), Film (1956) nach dem Roman Stalingrad von  Wiktor Platonowitsch Nekrassow
 Die Soldaten (Oper), Oper von Bernd Alois Zimmermann (1965) nach dem Drama von Jakob Michael Reinhold Lenz